Ликийската азбука е използвана за писане на ликийския език в малоазийския регион Ликия. Това е азбука, близка до гръцката азбука, с множество допълнителни букви за звуци, които не се срещат в гръцки. Подобна е до голяма степен на лидийската и фригийската азбуки.

Ликия